La vida breve puede hacer referencia a:
La vida breve, ópera del compositor español Manuel de Falla;
La vida breve, novela del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti.